The Hotel New Hampshire ist der Originaltitel von:

 Das Hotel New Hampshire, Roman von John Irving (1981)
 Hotel New Hampshire (Film), Film von Tony Richardson (1984)